Bago puede referirse a:

Bago (apellido), apellido.
Bago, división administrativa de Birmana.
Bago, localidad de Filipinas.